Flodström är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra: 

 Anders Flodström (född 1944), fysiker och ämbetsman
 Barbro Flodström (född 1943), simmerska
 Daniel Flodström (omkring 1755–1809), bergsman och riksdagsman
 Engelbrekt Flodström (1896–1974), militär
 Frida Flodström (född 1987), friidrotterska
 Göran Flodström (född 1953), fäktare
 Isidor Flodström (1856–1939), statistiker

Svenska efternamn